Ла Валенсијана има више значења:

 Ла Валенсијана (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Валенсијана (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Валенсијана (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Валенсијана (Магдалена Теитипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Валенсијана (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику